Niech żyje król Julian (, 2014–2017) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię DreamWorks Animation Television, opowiadający o perypetiach lemura, Króla Juliana XIII, bohatera z serii filmów Madagaskar, których akcja toczy się na wyspie Madagaskar na długo przed wydarzeniami z pierwszej części filmu Madagaskar z 2005 roku. Serial został wykonany techniką komputerową.

Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 19 grudnia 2014 na stronie internetowej platformy Netflix, a w Polsce 26 października 2015 o 18:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego na antenie Nickelodeon Polska. Serial był też emitowany od 23 listopada 2015 o 18:50 na stacji Comedy Central, a od 1 maja 2016 roku był także emitowany na antenie TV Puls. 3. sezon wystartował 17 czerwca 2016 na Netflixie, a 5 września 2016 roku wystartował w Polsce. 4. sezon pojawił się na platformie Netflix 11 listopada 2016 roku, a w Polsce – 20 lutego 2017 roku. 5 sezon wystartował na Netflixie 12 maja 2017 roku, a w Polsce 13 marca 2018 roku. 6 sezon pojawił się na Netflixie 1 grudnia 2017 roku, w Polsce premiera odbyła się 24 sierpnia 2018 roku.

Fabuła 
Akcja serialu rozgrywa się na wyspie Madagaskar na długo przed wydarzeniami z pierwszej części filmu Madagaskar i opowiada o przygodach Króla Juliana XIII, lemura, który rządzi jako niepodzielny władca oraz organizator imprez.

Kiedy Król Julian XII, wujek króla Juliana XIII chce uniknąć ataku ze strony foss, postanawia poświęcić całe swoje królestwo. Nowym władcą na wyspie zostaje jego bratanek. Tymczasem okazuje się, że jego wujek chce z powrotem odzyskać tron, a także pozbyć się obecnego władcy, jakim jest Król Julian XIII. Na szczęście Julianowi towarzyszą dwaj przyjaciele – Maurice i Jagódka.

Obsada 
 Danny Jacobs – Julian
 Andy Richter – Mort, Ted
 Kevin Michael Richardson – Maurice, Chauncey (odc. 3)
 Henry Winkler – wujek Julian
 India de Beaufort – Jagódka
 Diedrich Bader – Abner
 Jeff Bennett – Hector, Willy, Horst
 Dwight Schultz – Karl (odc. 3)
 Betsy Sodaro – Xixi
 Sarah Thyre – Dorothy, Becca
 Debra Wilson – Masikura

Spis odcinków

Nominacje do nagród

Annie 
2017

 Annie – Najlepsze indywidualne osiągnięcie: montaż w produkcji telewizyjnej David A. Craig, Jeffrey Michael Adams – za odcinek „King Julien Superstar!”.

2016

 Annie – Najlepsze indywidualne osiągnięcie: montaż w produkcji telewizyjnej David A. Craig, Jeffrey Michael Adams – za odcinek „Body Double”

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Polska Wiki o serialu

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy z serii Madagaskar
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2017
Seriale Netfliksa
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów